Li Qun (artiste) (1912-2012), artiste chinois
Li Qun (basket-ball) (né en 1973), joueur de basket-ball chinois